Во́лви (, , ) — озеро в Греции, в северной части периферийной единицы Салоники в периферии Центральная Македония. Расположено на полуострове Халкидики, восточнее города Салоники и северо-западнее Афона. Западнее находится озеро Корония, из которого осуществляется сток в озеро Волви по реке Дервени ().

Волви богато рыбой, известно около 30 видов, один — эндемичный. На берегах озера встречается до 200 видов птиц.

Озера Корония и Волви входят в природоохранную сеть «Натура 2000».

Примечания 

Бассейн Эгейского моря в Европе
Озёра Греции
Салоники